Skate America 2022 — международный турнир по фигурному катанию, первый этап серии Гран-при сезона 2022/2023. Турнир организован Ассоциацией фигурного катания США. Соревнования прошли в Норвуде, штат Массачусетс (США), с 21 по 23 октября 2022 года. Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 Информация о турнире на сайте Ассоциации фигурного катания США.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Международные спортивные соревнования в Массачусетсе
Октябрь 2022 года
Спорт в США в 2022 году